El nombre de Colegiata de San Miguel es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como colegiatas en honor a algún santo llamado Miguel.

Advocación 
 El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Miguel Arcángel, personaje bíblico:
– Festividad: 29 de septiembre;
 San Miguel de los Santos, (1591–1625), trinitario descalzo español:
– Festividad: 10 de abril y 5 de agosto;
 San Miguel de Garicoïts, (1797–1863), sacerdote vasco francés:
– Festividad: 14 de mayo.

Colegiatas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Colegiata de San Miguel, colegiata católica en la localidad de Aguilar de Campoo (Palencia);
 Colegiata San Miguel Arcángel, colegiata católica en la localidad de Alfaro (La Rioja);
 Colegiata de San Miguel, colegiata católica en la localidad de Ampudia (Palencia).